Obstructie (schaken) is hetzelfde als Blokkeren (schaken)
Obstructie (rechtsgang), het te kwader trouw verhinderen van een correcte rechtsgang
Obstructie (medische wetenschap), een blokkade in het menselijk lichaam
Obstructie (sport), het oneerlijk beletten van een tegenstander in zijn of haar spel